Kozák Péter (?–1592) VI. Péter néven moldvai fejedelem
 Kozák Péter (1944) táncdalénekes, dalszerző
 Kozák Péter (1963) sporttörténész, lexikonszerkesztő, szakíró
 Kozák Péter (1965) formatervező
 Kozák Péter hidrológus

Jegyzetek